Gębice heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Gębice (Czarnków) (dt. Gembitz), Dorf im Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki der Woiwodschaft Großpolen
 Gębice (Gubin) (dt. Amtitz), Dorf im Powiat Krośnieński der Woiwodschaft Lebus
 Gębice (Mogilno) (dt. Gembitz), Dorf im Powiat Mogilno der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Gębice (Pępowo) (dt. Luckenau, 1939–1945 Deutschrode), Dorf im Powiat Gostyński der Woiwodschaft Großpolen; siehe Pępowo
 Gębice (Trzebiechów) (dt. Gebietze), Dorf im Powiat Zielonogórski der Woiwodschaft Lebus; siehe Gmina Trzebiechów